Ву́лиця Сєдо́вців — вулиця у деяких населених пунктах України і Росії. Назва — на честь команди криголаму «Георгій Сєдов».

Вулиця Сєдовців — вулиця в місті Мелітополь Запорізької області.

 Вулиця Сєдовців — колишня назва вулиці Омелютинської в місті Київ.

Вулиця Сєдовців — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці